Zkratka ze spojení písmene E a číslice 3 může odkazovat mj. k:

 Boeing E-3 Sentry – americký letoun včasné výstrahy a varování
 Evropská silnice E3
 Evropská dálková trasa E3
 Electronic Entertainment Expo neboli E3
 e3 – pole šachovnice
 řada E3 – významné hodnoty rovnoměrně vybrané z desítkově logaritmické škály, tzv. vyvolená čísla

Externí odkazy